Новак Ђоковић је четврти пут освојио титулу. У финалу је савладао Борну Ћорића са 6:3, 6:4. Ђоковић је тако освојио 32 АТП Мастерс 1000 турнир у каријери.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

Шангај мастерс 2018.
Шангај мастерс – појединачно